Exotic tour/Summer Tour 94 е концертно турне на Английската синтпоп-група Депеш Мод, промотиращо осмия студиен албум Songs of Faith and Devotion през март 1993 г. То е продължение на Devotional Tour от 1993, включващо дати в Европа и Северна Америка . Дестинациите са или рядко посещавани или дотогава изобщо – Африка, Австралия, Югоизточна Азия и Централна и Южна Америка. Началото е в Йоханесбург, Република Южна Африка през януари 1994 г. Вторият етап Summer Tour, е в Северна и Южна Америка.

Извите са белязани от неудачи, свързани с продължаващите проблеми около Геън и неговата наркозависимост, както и с Флечър, който пропуска част от обиколката заради 'ментална нестабилност'. Заместен е от Дарил Бамоунт в периода Април – Юли. Това е и последното турне на Алън Уайлдър с Депеш Мод.

Сетлист 
Варира в продължение на турнето.

 Rush  А.Уайлдър – ударни 
 Halo  А.Уайлдър – ударни 
 Behind the Wheel
 Everything Counts
 World in My Eyes
 Walking in My Shoes
 Stripped  А.Уайлдър – ударни 
Изпълнявани от М.Гор:
 Condemnation изключена от датите в Йоханесбург

Изпълнявани от М.Гор:
 Judas
 A Question of Lust
 Waiting for the Night
 One Caress

Изпълнявани от М.Гор:
 I Want You Now
 One Caress
 Somebody

 In Your Room  А.Уайлдър – ударни 
 Never Let Me Down Again  А.Уайлдър – ударни 
 I Feel You А.Уайлдър – ударни, М.Гор – китара
 Personal Jesus А.Уайлдър – ударни, М.Гор – китара

Бис 1

Изпълнявани от М.Гор:
 Somebody

 Fly on the Windscreen
 Enjoy the Silence М.Гор – китара 

Бис 2
 Policy of Truth  А.Уайлдър – ударни 
 Clean  А.Уайлдър – ударни 
 A Question of Time  А.Уайлдър – ударни

Хронология

Подгряващи артисти 
 Бабасоникос (Буенос Айрес)
 Хуана ла Лока (Буенос Айрес)
 Праймъл Скрийм (12 май-8 юли)
 Стабинг Уестуърд (избрани дати)

Музиканти

Депеш Мод 
Дейв Геън – вокали
Мартин Гор – китара, синтезатори, семплър, вокал и бек вокал
Алън Уайлдър – синтезатори, семплър, пиано, перкусионни падове, ударни, бек вокал
Андрю Флечър – синтезатори, семплър (Февруари – Март)

Допълнителни музиканти 
Дарил Бамоунт – синтезатори, семплър (Април – Юли)
Хилдия Кемпбъл – бек вокал
Саманта Смит – бек вокал

Източници

Външни препратки 
 

Депеш Мод